A Dubai Football Challenge 2014 foi a sexta edição da Dubai Football Challenge, competição de futebol oficiosa realizada nos Emirados Árabes Unidos. O torneio foi disputado em partida única, no The Sevens Stadium, dia 30 de dezembro.

Equipes participantes
 Milan
 Real Madrid

Jogos

Campeão

2012